AdvantiX () — российский производитель промышленных компьютеров и встраиваемых систем.
В номенклатуру AdvantiX входит оборудование, более половины которого составляют заказные разработки:
 встраиваемые промышленные компьютеры;;
 промышленные серверы, предназначенные для обработки критически важных пользовательских данных в режиме 24/7/365. Этот класс промышленных компьютеров комплектуется отказоустойчивыми блоками питания и дисковой подсистемой;
 системы на основе материнских плат ATX в промышленном исполнении. Максимальные возможности расширения — до 7 слотов;
 магистрально-модульные системы стандарта CompactPCI;
 защищенные панельные компьютеры;
 системы на основе кросс-панелей с процессорными платами стандарта PICMG или PICMG 1.3, способные нести до 20 плат расширения (ISA, PCI, PCI Express);
 офисные компьютеры AdvantiX Intellect.

Сотрудничество 
AdvantiX сотрудничает с мировыми производителями электроники и программного обеспечения: Microsoft, Stratus, Advantech, MEN Mikro Elektronik, Schroff, ADLINK, Fujitsu. AdvantiX имеет статус Intel Technology Provider Platinum Partner и Microsoft Silver OEM Partner. Официальным дистрибьютором продукции под маркой AdvantiX в России является компания ПРОСОФТ.Также продукция поставляется во Вьетнам, Казахстан, Республика Беларусь, Туркменистан.

Применение 
Продукция под маркой AdvantiX (промышленные и встраиваемые компьютеры) поставляется для ОАО «РЖД», для предприятий судостроения, нефтегазового сектора и других отраслей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт AdvantiX
 Официальный сайт ПРОСОФТ

Промышленные компьютеры
Встраиваемые решения
Компании России